uroczystość – podniosłe obchody święta, jubileuszu, rocznicy itp.
 uroczystość liturgiczna